Пеже́вицы () — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Упоминается на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как деревня Päsowitz.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как деревня Päsovitz.

Как деревня Прясовиц, обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Как деревня Пезавицы упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года.

Деревня Большие Пежовицы из 43 крестьянских дворов, упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года. Севернее и смежно располагалась деревня Малые Пежовицы.

БОЛЬШАЯ ПЕЖЕВИЦА — деревня принадлежит адмиральше Моллер, число жителей по ревизии: 75 м. п., 97 ж. п.
МАЛАЯ ПЕЖЕВИЦА — деревня принадлежит адмиральше Моллер, число жителей по ревизии: 15 м. п., 21 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года записаны: 
 деревня Wiirusi (Малая Пежевица), количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 10 м. п., 9 ж. п., всего 19 человек
 деревня Pesowitz (Большая Пежевица), количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 43 м. п., 62 ж. п., всего 105 человек.

На карте профессора С. С. Куторги 1852 года обозначены две смежные, деревня Малые Пежовицы и деревня Большие Пежовицы, состоящая из 45 дворов.

ПЕЖЕВИЦЫ — деревня генерал-лейтенанта Моллера, 10 вёрст по почтовой, а остальное по просёлочной дороге, число дворов — 20, число душ — 32 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года деревня называлась Пежовицы, на её северо-западной окраине располагалась полумыза Генерал-Лейтенанта Моллера.

ПЕЖОВИЦЫ — деревня владельческая при колодце, по правую сторону 2-й Самерской дороги в 46 верстах от Ямбурга, число дворов — 22, число жителей: 58 м. п., 68 ж. п. (1862 год)

В 1868 году временнообязанные крестьяне деревни Пежевниц выкупили свои земельные наделы у Е. Н. фон Моллер и стали собственниками земли.

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга в 1885 году деревня называлась Пежовицы и состояла из 15 крестьянских дворов, к северу от деревни располагалась ветряная мельница.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась ко Врудской волости 1-го стана Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов в деревне увеличилось до 27. Деревня называлась Пежовицы.

С 1923 по 1924 год деревня Пежевицы входила в состав Пежевицкого сельсовета Врудской волости Кингисеппского уезда.

С 1924 года, в составе Ославского сельсовета.

С 1927 года, в составе Сяглицкого сельсовета Молосковицкого района.

С 1928 года, в составе Рекковского сельсовета.

С 1931 года, в составе Волосовского района.

По данным 1933 года в состав Рекковского сельсовета Волосовского района входил посёлок Пежевицы. Согласно топографической карте 1933 года деревня называлась Пежовицы и насчитывала 27 дворов.

С 1935 года, в составе Терпилицкого сельсовета.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Пежевицы составляло 119 человек.

По данным 1966 года деревня Пежевицы находилась в составе Терпилицкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня называлась Пожевицы и также входила в состав Терпилицкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Пежевицы проживали 18 человек, в 2002 году — 15 человек (русские — 87 %), деревня входила в Терпилицкую волость.

В 2007 году в деревне проживали 26 человек, деревня входила в состав Терпилицкого сельского поселения.

7 мая 2019 года деревня вошла в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Рогатино — Горки).

Расстояние до административного центра поселения — 3,9 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Вруда — 9 км.

Демография

Достопримечательности 
 Близ деревни находится курганно-жальничный могильник XI—XIV веков.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Волосовского района